Tomasz J. Kowalski (1945–2016) – polski historyk i popularyzator lotnictwa, instruktor modelarski
 Tomasz Kowalski (1953–2013) – polski działacz turystyczny, społeczny doradca Prezydenta RP
 Tomasz Kowalski (ur. 1969) – polski aktor i artysta kabaretowy
 Tomasz Kowalski (ur. 1970) – polski pisarz
 Tomasz Kowalski (1985–2013) – polski wspinacz
 Tomasz Kowalski (ur. 1988) – polski judoka
 Tomasz Kowalski (ur. 1992) – polski piłkarz